

Cinema 
Aspettando il sole – film del 2008 diretto da Ago Panini

Musica 
Aspettando il sole – singolo di Neffa & i messaggeri della dopa del 1996, dall'album Neffa & i messaggeri della dopa
Aspettando il sole – album di Neffa del 2007